A Santa Marta (jelentése: Szent Márta) a következő helyeket jelölheti:
 Costa Rica
Santa Marta, település Puntarenas tartományban

 Kolumbia
Santa Marta, Magdalena megye székhelye

 Mexikó
Santa Marta, település Campeche államban, Candelaria községben
Santa Marta, település Durango államban, Mapimí községben
Santa Marta, település Guanajuato államban, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional községben

 Portugália
Santa Marta, település Porto kerületben, Penafiel községben

 Spanyolország
Santa Marta, község Extremadura autonóm közösségben, Badajoz tartományban
Santa Marta, település Kasztília-La Mancha autonóm közösségben, Albacete tartományban, La Roda községben